Ťin je čínský pojem, který může označovat:

 Ťin (dialekt) – ťin jü (晋语, jìn yǔ) dialekt čínštiny 
 Ťin (příjmení) – několik čínských příjmení –  金 (Jīn), 晉 (Jìn), 靳 (Jìn)
 Ťin (jednotka váhy) (斤, Jīn) – jedna z čínských měr, v moderní době 500 gramů
 Ťin (晋), zkratka pro provincii Šan-si
 Ťin (Sia) (廑, Jǐn, 1810–1789 př. n. l.) – 13. panovník dynastie Sia

 historické čínské státy a jejich vládnoucí dynastie:
 Království Ťin  (晉/晋, Jìn) – čínský stát období Jar a podzimů v letech 746 až 403 př. n. l.
 Říše Ťin (265–420) – čínský stát dělící se na období západní Ťin a východní Ťin (od roku 317) a v něm vládnoucí dynastie Ťin (265–420)
 knížectví Ťin (Pět dynastií) (896–923) – šatoské knížectví v severní Číně roku 923 transformované v říši Pozdní Tchang
 Říše Pozdní Ťin (Pět dynastií) – šatoský stát v severní Číně v období Pěti dynastií a deseti říší a v něm vládnoucí dynastie Pozdní Ťin (936–947) 
 Říše Ťin (1115–1234) – džürčenský stát v Mandžusku a severní Číně a v něm vládnoucí dynastie Ťin (1115–1234) 
 Říše Pozdní Ťin (1616–1636) – džürčenský stát v Mandžusku a v něm vládnoucí dynastie Pozdní Ťin (1616–1636), roku 1636 přejmenovaný na říši Čching
 kníže z Ťin (晉王, Jìnwáng) – čínský aristokratický titul